Ostfranken bezeichnet im Gegensatz zu Westfranken

den östlichen Zweig des germanischen Stammes der Franken, die Ripuarier, die sich während der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert am Rhein niedergelassen hatten, ihr Siedlungsgebiet ist in etwa mit dem späteren Teilreich Austrasien identisch, siehe Rheinfranken 
 die in einigen englischsprachigen Quellen und Genealogien als East Franks (Ostfranken) benannte Gesamtheit aller Franken vor ihrer Aufspaltung in Salfranken (Westfranken) und Rheinfranken (Ostfranken)
die Osthälfte des von 511 bis 613 und 639 bis 737 geteilten merowingischen Reiches der Franken, siehe Austrasien
die Osthälfte des im 9. Jahrhundert endgültig geteilten karolingischen Reichs, aus dem das heutige Deutschland hervorgegangen ist, siehe Ostfrankenreich
den im heutigen Nordbayern gelegenen östlichen Teil des ehemaligen ostfränkischen Herzogtums Franken, siehe Herzogtum Franken 
die Sprecher der südöstlichen Dialektgruppe der fränkischen Mundarten, siehe Ostfränkisch
die Schwarzburgverbindung Ostfranken Hannover im Schwarzburgbund